Luverne oder Lu Verne steht für:

 Luverne Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller in den Jahren von 1904 bis 1917

Orte in den Vereinigten Staaten

 Luverne (Alabama)
 Luverne (Minnesota), im Rock County
 Luverne (North Dakota)
 Luverne Township (Rock County, Minnesota)
 Lu Verne (Iowa)